Regino Boti ist der Name folgender Personen:

* Regino Boti (Schriftsteller) (Regino Eladio Boti y Barreiro; 1878–1958), kubanischer Schriftsteller
 Regino Boti (Wirtschaftswissenschaftler) (1923–1999), kubanischer Ökonom und Politiker